EliteBook — бизнес-линейка ноутбуков фирмы HP Inc., созданная на наработках выкупленной ранее фирмы Compaq. По внутренней классификации моделей стоит выше линейки для малого бизнеса ProBook, и лишь немногим ниже уровня линейки мобильных рабочих станций Zbook.

На рынке серия EliteBook конкурируют в основном с сериями Lenovo ThinkPad, Dell Latitude и топовыми Dell Vostro, Acer Travelmate, Toshiba Portégé и Apple MacBook Pro.

Особенности 
EliteBook проектируются согласно начальным («Business-rugged») стандартам тестов MIL-STD-810 по надёжности работы в экстремальных условиях (таких как высокая/низкая температура, тряска, влажность, запылённость, статика и вибрация). Elitebook обычно строятся на магниевом каркасе, имеют корпус из анодированного алюминия, клавиатуру с защитой от пролития, активную защиту жёстких дисков от тряски.

Применяется дублирующая система указующих устройств — тачпад и pointing stick (однако, имеющийся не на всех моделях и зачастую не имеющий средней кнопки). Ранние EliteBook имели подсветку клавиатуры «HP Night Light» (подобной системе ThinkLight на классических ThinkPad), привычная сейчас подсветка из-под клавиш появилась опцией на моделях 15" и 17" workstation. Имеется поддержка докстанций и специализированных стендов под них. В отличие от линеек Dell и IBM\Lenovo, у моделей с дисководом отсек Ultrabay не предусматривал установку второго аккумулятора (но имелась возможность подключить снизу корпуса Slice-батарею). В некоторых 15" и 17" моделях имелась возможность заказать IPS-матрицу со 100 % AdobeRGB охватом, брендированную (по внутренней классификации) как DreamColor.

Примечания 

Ноутбуки